Le nom Lessor peut désigner :
 Lessor, une ville du Wisconsin.
 Lessor, une municipalité du Minnesota.